Михаил Рябушинский:
 Рябушинский, Михаил Яковлевич (1786—1858) — основатель династии Рябушинских.
 Рябушинский, Михаил Павлович (1880—1960) — до революции председатель правления Московского банка, обладатель крупнейшей коллекции русской и западноевропейской живописи. Отец балерины Т. М. Рябушинской, внук Михаила Яковлевича Рябушинского.